Худяков, Александр Алексеевич (1906—1944) — старшина, Герой Советского Союза.
 Худяков, Александр Георгиевич (1924—1945) — наводчик орудия, гвардии сержант, полный кавалер Ордена Славы.
 Худяков, Александр Евгеньевич (род. 1989) — российский регбист.